«Во весь го́лос!» — международный музыкальный телевизионный конкурс, в котором принимают участие команды из подростков с 13 до 17 лет.

Главным организатором конкурса является Региональный благотворительный общественный фонд поддержки детей «Дети помогают детям».

В 2019 году победителем стала команда из Армении.

Правила конкурса 
По состоянию на 2019 год действуют следующие правила:

Порядок и сроки проведения 
 Первый этап: прием заявок на участие в конкурсе и определение по итогам рассмотрения заявок конкурсантов.
 Второй этап: подготовка конкурсных номеров/работ конкурсантами для финальной части конкурса. 
 Третий этап (финальный): проведение состязания среди команд-участников, определение победителей.

Номинации 
 «Лучший вокалист»
 «Лучшая вокалистка»
 «Лучшая вокальная группа»
 «Лучшая команда»

Организаторы 
 Лина Арифулина — Генеральный продюсер
 Ирина Николаева - Креативный продюсер
 Зоя Бабкина — Музыкальный продюсер

История

2017 

На первом музыкальном конкурсе приняли участие молодые исполнители из 8 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана.

2018

2019 

На третьем международном музыкальном детском конкурсе приняли участие команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Группа наставников состояла из известных музыкантов из России и других стран. Ведущим конкурса выступил шоумен и певец Тимур Родригез.

На конкурсе победила команда из Армении. Команды Беларуси и России получили Специальный приз от федерального агентства Россотрудничество. Лучшим солистом был признан Бейбарыс Айтмугамбетов, а лучшей солисткой — Татьяна Геворгян. Лучшей музыкальной группой стала группа «Неделимые».

Рейтинг стран-участниц 
Ниже указан рейтинг стран-участниц международного конкурса «Во весь голос!» с 2017 по 2019 год.

См. также 
 Детская Новая волна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Во весь голос!»

Телевизионные музыкальные конкурсы